Descole puede hacer referencia a:
 Horacio Descole (1910-1984), farmacéutico y naturalista argentino.
 Descole, también llamado caudectomía, amputación de la cola de un animal.